Ши́ма Хами́дович Оку́ев () — чеченский поэт и прозаик. Член Союзов писателей СССР и Чечено-Ингушской АССР.

Биография 
Родился в 1937 году. Его отец Хамид Орцуевич Окуев работал в Чечено-Ингушском обкоме ВКП(б) и принимал активное участие в преобразованиях в Чечне в 1930-е годы. В 1937 году его арестовали как «врага народа». Он скончался в 1952 году в городе Алма-Ата уже после освобождения.

В семь лет Шима Окуев вместе со всем чеченским народом был депортирован. В 1954 году, окончив 7 классов, устроился на шахту, где и проработал до возвращения домой. Вернулся на родину в 1957 году. Тогда же начал литературную деятельность. Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института. До призыва в армию был редактором районной газеты «Ленинхо» («Ленинец»).

После службы в армии окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, курсы по подготовке советских работников. После возвращения в Чечню работал в райкоме партии, редакциях газет, школах. В 1973 году тяжёлая болезнь вынудила его бросить работу. Он всецело сосредоточился на литературной деятельности, которой занимался до самой смерти в декабре 1986 года.

Семья 
 Мать — А. Т. Мусаева

Библиография 
на чеченском языке

 «Сан Шуьйта» («Мой Шатой») — 1962;
 «Честь, опозоренная местью» — 1964;
 сборник стихов «Сан безам» («Моя любовь») — 1968;
 «Чорин дийцарш» («Притчи о Чоре») — 1969 (переиздана в переводе на русский в 1971 году);
 сборник стихов «Лаьмнийн аз» («Голос гор») — 1972;
 роман-дилогия «Лай тӏехь цӏен зезагаш» («Красные цветы на снегу») — 1978;
 «Лаьттан дай» («Хозяева земли») — 1981.
 роман-трилогия:
 «Юьхь» («Начало») — 1985;
 «Цӏий, латтий» («Земля и кровь») — 1987;
 «Тӏеххьара верас» («Последний правитель») — 1993.

Два последних романа изданы уже после смерти автора. В соавторстве написал сборники «Антология чечено-ингушской поэзии» (1981) и «Антология чеченской поэзии» (издана в 2003 году).

Дискография 
В 2013 году выпущен компакт-диск «Сан некъ» («Мой путь») с песнями на стихи Шимы Окуева:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Чеченские писатели
Поэты-песенники Чечни
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Чеченского педагогического университета
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС